Мёрфи Джеймс Фостер-старший (; 12 января 1849, Франклин, Луизиана — 12 июня 1921, там же) — американский политик, сенатор США и 31-й губернатор Луизианы.

Биография

Ранние годы и образование 
Мёрфи Джеймс Фостер на сахарной плантации около , штат Луизиана, в семье Томаса и Марты (урожденной Мёрфи) Фостер. Он учился в государственных школах, Университете Вашингтона и Ли в Лексингтоне, Виргиния, и  в Лебаноне, Теннесси, который окончил в 1870 году. Фостер продолжил своё образование в Университете Луизианы (позже Тулейнский университет), получив диплом юриста в 1871 году.

Политическая карьера 
В 1876 году Фостер выиграл выборы в Законодательное собрание Луизианы. Тем не менее, ему было отказано в кресле. Три года спустя он был избран в Сенат Луизианы, где служил до 1892 года. С 1888 по 1890 год он также был председателем сената.

19 апреля 1892 года Фостер был избран губернатором Луизианы от Демократической партии. В 1896 году он был переизбран на второй срок. Во время его пребывания в должности были организованы лагеря беженцев после наводнения 1893 года, с помощью милиции была подавлена забастовка в Новом Орлеане, а также была ликвидирована лотерея штата. Кроме того, был принят новый закон о выборах. Фостер покинул свой пост 21 мая 1900 года.

После ухода с должности губернатора Фостер был избран в Сенат США, где служил до 1913 года. В сенате он возглавлял транспортный комитет и комитет по продаже мясных продуктов. В 1914 году президент Вудро Вильсон назначил Фостера начальником таможенных сборов и пошлин в порту Нового Орлеана. Эту должность он занимал до 1921 года.

Личная жизнь 
15 мая 1877 года Фостер женился на Флоренс Дейзи Хайн, дочери торговца из Франклина. Она умерла 26 августа 1877 года в возрасте 19 лет. В 1881 году он женился на Роуз Рут Кер, дочери капитана Джона Кера. У них было десять детей, девять из которых дожили до совершеннолетия. Один из них, Мёрфи Джеймс Фостер II, был отцом Мёрфи Джеймса Фостера III, 53-го губернатора Луизианы.

Мёрфи Джеймс Фостер скончался 12 июня 1921 года на плантации Дикси около Франклина.

Примечания

Литература

Ссылки 

Губернаторы Луизианы
Сенаторы от штата Луизиана
Члены Демократической партии США
Предприниматели США
Выпускники Школы права Тулейнского университета
Выпускники Тулейнского университета